С.М. Сайфул Хок () — бангладешский дипломат, кандидат политических наук. Посол Бангладеш в России. Чрезвычайный и Полномочный Посол Бангладеш на Украине, в Латвии, Белоруссии, Литве, Эстонии по совместительству.

Биография 
Родился в Бангладеш. В 1979 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Преподавал в Университете Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы. С 1999 года работал директором по развитию международных программ развития научно-исследовательского центра по населенным пунктам (HDRC).

С 16 декабря 2009 года — Посол Бангладеш в России. Чрезвычайный и Полномочный Посол Бангладеш на Украине, в Латвии, Белоруссии, Литве, Эстонии по совместительству.

Советник Центра культуры, науки и информации Бангладеш в Санкт-Петербурге.

Награды 
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (21 октября 2019 года) — за значительный личный вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений между Республикой Беларусь и Народной Республикой Бангладеш.

Примечания 

Выпускники Института международных отношений Киевского университета
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Послы Бангладеш